Caracal – specie di felino
 Caracal – genere dei felidi
 Caracal – città della Romania
 Caracal – pistola
 Caracal – album dei Disclosure del 2015